Кырен:

 Кырен — село, административный центр Тункинского района Бурятии и Тункинского национального парка.
 Кырен — гражданский аэропорт в селе Кырен, Бурятия, Россия.
 Кырен — река в Тункинском районе Бурятии, правый приток Иркута.